Маковское — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Маковское — село в Енисейском районе Красноярского края.
 Маковское — село в Кировском районе Крыма.
 Маковское — деревня в Руднянском районе Смоленской области.

Озеро 
 Маковско Красноярском крае.